Села:
 Чижове — Одеська область, Березівський район
 Чижове — Сумська область, Лебединський район